Ерадика́ція (походить від  — «корінь»; буквально «зникнення», «ліквідація», «винищення»). Це може стосуватися:
 Ерадикація інфекційних хвороб — комплекс заходів, направлених на ліквідацію конкретної інфекційної хвороби як глобально в світі, так й в деяких країнах чи регіонах.
 Геноцид — людська ерадикація, цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, ко́рисними або релігійними мотивами.
 Біологічна ерадикація — умисне спричинення вимирання певного біологічного виду.
 Ерадикація шкідників — умисне знищення популяції комах або інших шкідників як частина боротьби з ними.
 Геральдична ерадикація — термін у геральдиці, який означає загибель геральдичного дерева або його гілки після вимирання осіб, які там були означені.
 Eradication — композиція з другого альбому The Price of Existence американського дезкор гурту All Shall Perish.
 Eradicate the Doubt — композиція шотландського рок-гурту Biffy Clyro.